Amor de hortelano puede referirse a:
El nombre común de la planta Arctium lappa.
El nombre común de la planta Asperugo procumbens.
El nombre común de la planta Echinochloa crus-galli
El nombre común de la planta Galium album.
El nombre común de la planta Galium aparine.
El nombre común de la planta Galium tricornutum